Der Begriff Sammlungspartei wird wissenschaftlich genutzt
als deutsche Übertragung für den englischen Begriff der Catch-all-Partei.

Sammlungspartei tragen folgende Parteien in ihrem Namen:
National-Progressive Unionistische Sammlungspartei, Ägypten
Nationale Sammlungspartei (Finnland)
Gemäßigte Sammlungspartei, Schweden 
Liberala samlingspartiet, Schweden 
Progress Party (Jersey)